Oblężenie Gibraltaru (1309)
 Oblężenie Gibraltaru (1316)
 Oblężenie Gibraltaru (1704–1705)
 Oblężenie Gibraltaru (1727)
 Wielkie oblężenie Gibraltaru (1779-1783)